Народно-республиканская партия России (Лебедя)
 Национально-республиканская партия России (Лысенко)